Горетово — топоним в России:
 Горетово — село в Луховицком районе Московской области;
 Горетово — деревня в Можайском районе Московской области;
 Горетово — село в Рязанском районе Рязанской области.